El Puig Sec és una muntanya de 330,3 metres del terme comunal de Reiners, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord).

És a occident del terme, prop de la zona central, damunt del límit de les dues comunes esmentades. És al nord-oest del Puig del Bosquet, i a ponent de les ruïnes del Mas Nou.

Referències 

Muntanyes de Reiners